Сезон 1976—1977 у Національній лізі А — 80-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Базель.

Перший етап

Другий етап 
Клуби в залежності від місця зайнятого на першому етапі отримали додатково бонусні очки на другому етапі.

Чемпіонський раунд 

Додатковий матч

|}

Втішний ранд

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1977
Швейцарія
Швейцарія
1976 у швейцарському спорті
1977 у швейцарському спорті